Арифметика:

 Арифметика — раздел математики, изучающий числа, их отношения и свойства.
 Арифметика — старинная греческая рукопись по математике, созданная математиком Диофантом в 3 веке нашей эры.

См. также